Freixes ist der Namensteil oder Familienname folgender Personen:

 Mercè Roldós i Freixes (1910–1989), katalanische Pianistin, Komponistin und Musikpädagogin
 Pere Abella i Freixes (1824–1877), katalanischer Gesangslehrer, Komponist, Pianist und Dirigent